Pojem Otago je nejednoznačný a může mít následující významy:

 Otago – název regionu na novozélandském Jižním ostrově

 Otago (poloostrov) – poloostrov v regionu Otago

 Otago Harbour – přístav mezi městem Dunedinem a poloostrovem Otago

 vysoké školy v městě Dunedinu, Nový Zéland
 Otago Polytechnic – technická vysoká škola v Dunedinu
 University of Otago – univerzita v Dunedinu

Nový Zéland
Jižní ostrov
Otago